Vionica è un toponimo che sta ad indicare più luoghi:
 Vionica: Frazione montana del comune di Foligno.
 Vionica: Frazione comune di Čitluk in Bosnia ed Erzegovina.
 Vionica: Frazione comune di Ivanjica in Serbia.
 Vionica: località nel comune di Castiglione in Teverina.